Vollers oder Völlers ist der Familienname folgender Personen:

 Arend Vollers (* 1931), deutscher Teehändler und Teekenner
 Berthold Vollers (1897–1986), deutscher Speditionskaufmann
 Claus Vollers (1935–2011), deutscher Diplomat
 Heinrich Vollers (1583–1656), deutscher Landwirt, Organist und Chronist (Oldenburger Land)
 Karl Vollers (1857–1909), deutscher Orientalist und Bibliothekar
 Marja-Liisa Völlers (* 1984), deutsche Politikerin (SPD), MdB

Siehe auch:
 Voller
 Völler